Bradshaw kan syfta på:
 Bradshaw – ett efternamn samt personer med namnet
 8223 Bradshaw – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Antarktis 

 Bradshaw Peak – en bergstopp

USA 

 Bradshaw, West Virginia – ort, West Virginia, McDowell County, 
 Bradshaw, Nebraska – ort, Nebraska, York County,

Se även
 Mount Bradshaw – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar